Joseph Stapf ist der Name folgender Personen:

* Joseph Stapf (Bildhauer) (1711–1785), süddeutscher Bildhauer 
 Joseph Stapf (Mathematiker) (1762–1809), österreichischer Mathematiker
 Joseph Ambrosius Stapf (1785–1844), österreichischer katholischer Theologe